Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Laura Dupont che ha battuto in finale Nancy Richey 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kathy May (primo turno)

 Janet Newberry (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1977